«Спорти́вная» (, ) — 6-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Холодногорско-Заводской линии метро между станциями «Проспект Гагарина» и «Завод имени Малышева». Находится возле центрального стадиона «Металлист», что определило её название и архитектурное оформление в виде огромного спортивного зала. С декабря 2009 года потолок станции был частично перекрашен в жёлто-синие цвета.

Станция односводчатая, мелкого заложения. Открыта 23 августа 1975 года в составе первого пускового участка Харьковского метро «Улица Свердлова» (ныне «Холодная Гора») — «Московский проспект». С 1995 года имеет переход на станцию «Метростроителей» Алексеевской линии.

Месторасположение 
Станция расположена возле центрального стадиона Харькова — стадиона «Металлист». Рядом расположен завод имени Фрунзе, некоторые другие промышленные предприятия, конный рынок и гостиница «Металлист». Рядом находится пригородная автостанция № 3, обслуживающая Волчанское и Змиёвское направление и трамвайная остановка (маршрут № 5, 8).

Пересадка 
В 1995 году станция «Спортивная» стала пересадочной станцией. Два перехода связали её со станцией Алексеевской линии «Метростроителей». Функционируют два перехода — с середины платформы и с восточного вестибюля станции. При строительстве было запланировано, что переходы будут с разделённым пассажиропотоком, один в направлении на станцию «Метростроителей» (с середины платформы), а другой в обратном направлении.

Дизайн 

Особенностью дизайна станции является свод, внутренняя поверхность которого впервые в практике отечественного метростроения выполнена из бетонных объемных элементов (каждый из 6200 железобетонных блоков весит по 100 килограмм).

В 2009 году, в честь открытия обновленного стадиона «Металлист», станция была частично перекрашена в желтые и синие цвета — цвета ФК Металлист.

Галерея

Литература 
 Харьков: Архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель / [Сост. А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц].- Х.: Прапор, 1985. — 151 с, ил.
 Харьковский метрополитен. — Х.: Прапор, 1980. — 64 с, ил.

Примечания

См. также 
 Спортивная (станция метро, Москва)
 Спортивная (станция метро, Санкт-Петербург)
 Спортивная (станция метро, Минск)
 Спортивная (станция метро, Новосибирск)
 Спортивная (станция метро, Самара)
 1975 год в истории метрополитена

Ссылки 
 «Спортивная» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен
 Станция метро «Спортивная» на сайте Викимапия
 Станция «Спортивная» на сайте «Мир метро» (описание и фотографии)

Станции Харьковского метрополитена
Холодногорско-Заводская линия метрополитена
Односводчатые станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1975 году